Rörstrand kan syfta på:

 Rörstrands porslinsfabrik – en tidigare svensk porslinstillverkare
 Rörstrandsområdet – ett informellt område i Vasastan i Stockholms innerstad 
 Rörstrands slott – en byggnad i Rörstrandsområdet
 Rörstrandsgatan –  en gata i Vasastaden i Stockholm
 Rörstrandskyrkan – en kyrkobyggnad i Rörstrandsområdet
 Rörstrandsviken – namnet på en del av Karlbergssjön under 1800-talet
 Gamla och Nya Rörstrandskvarnen – två tidigare väderkvarnar i nuvarande Vasastaden i Stockholm